TJ Štítná nad Vláří je český fotbalový klub z obce Štítná nad Vláří-Popov, který byl založen v roce 1920. Od sezóny 2015/16 hraje Přebor Zlínského kraje (5. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Štítné nad Vláří-Popově.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámka:
 1972/73: V knize je uvedeno skóre 44:39, v novinách Naše pravda je skóre 43:39.
 1981/82: Chybí výsledek posledního zápasu.
 Od sezony 2014/15 do sezony 2020/21 se ve Zlínském kraji hrálo tímto způsobem: Pokud zápas skončil nerozhodně, kopal se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bral 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách byly 3 body, za prohru po 90 minutách nebyl žádný bod.
 2019/20: Z důvodu pandemie covidu-19 v Česku byl tento ročník z rozhodnutí FAČR ukončen po třinácti odehraných kolech.
 2020/21: Tato sezona byla ukončena předčasně z důvodu pandemie covidu-19 v Česku.

TJ Štítná nad Vláří „B“ 

TJ Štítná nad Vláří „B“ byl rezervním týmem Štítenských, který se pohyboval v okresních soutěžích.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámka:
 Od sezony 2014/15 do sezony 2020/21 se ve Zlínském kraji hrálo tímto způsobem: Pokud zápas skončil nerozhodně, kopal se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bral 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách byly 3 body, za prohru po 90 minutách nebyl žádný bod.
 2019/20: Z důvodu pandemie covidu-19 v Česku byl tento ročník z rozhodnutí FAČR ukončen po třinácti odehraných kolech.
 2020/21: Tato sezona byla ukončena předčasně z důvodu pandemie covidu-19 v Česku.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 28–29/1994 (21.07.1994), strany 41–42
 Týdeník Gól 27–28/1995 (13.07.1995), strany 27–28
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strany 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky, stitnafotbal.estranky.cz 
 Veřejný rejstřík a Sbírka listin, or.justice.cz 

Fotbalové kluby ve Zlínském kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1920
TJ Štítná nad Vláří